Pappilanmäki kan syfta på:

 Pappilanmäki – en del av Borgå stad, se Prästgårdsbacken, Borgå
 Pappilanmäki – en by i Kyrkslätt, se Prästgårdsbacken, Kyrkslätt